PFU bzw. Pfu steht für:
 Plaque Forming Unit, Abkürzung für die Anzahl infektiöser Virionen in einem speziellen Testverfahren
 Prozessfähigkeitsuntersuchung, Begriff aus dem Qualitätsmanagement

 ein Enzym, siehe Pfu-Polymerase

PFU